HMS Coventry es el nombre de los siguientes buques británicos:
 el HMS Coventry (1658), galeón español de 28 cañones San Miguel, capturado en 1658, pero devuelto a Francia en 1666;
 el HMS Coventry (1695), buque de Cuarta categoría botado en 1695, capturado por los franceses en 1704 pero recapturado en 1709;
 el HMS Coventry (1757), buque de Sexta categoría botado en 1757 y capturado por los franceses en 1783;
 el HMS Coventry (1916), crucero ligero botado en 1916 y hundido en un ataque aéreo en 1942;
 el HMS Coventry (D118), destructor botado en 1974 y hundido por Argentina en la guerra de las Malvinas en 1982; y
 el HMS Coventry (F98), fragata botada en 1986 y vendido a Rumania en 2003.